Всемирный день шоколада () — праздник, отмечаемый ежегодно 11 июля.

Помимо него, существует ещё один всемирный день с таким же названием, который отмечают 13 сентября.

История и празднование 
Родиной Всемирного дня шоколада считается Франция. Именно французы в 1995 году положили начало этому празднику.

Так, в крупных городах Российской Федерации, от Санкт-Петербурга до Владивостока, 11 июля также проходят мероприятия, конкурсы и фестивали по случаю этого праздника.

Национальные дни шоколада 
Наряду со всемирным днём шоколада существуют и другие, менее глобальные, но не менее сладкие даты, посвящённые этому продукту. Так в Соединённых Штатах, помимо всемирного дня шоколада, ежегодно отмечают ещё два общенациональных «шоколадных дня»: 7 июля и 28 октября.

См. также 
 Всемирный день продовольствия
 День яблока

Примечания

Ссылки 
 Шоколадный праздник
 Самые шоколадные страны мира

Праздники 11 июля
Шоколад
Шоколад
Шоколад